Zacualpan ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Zacualpan (México)
 Municipio Zacualpan (Veracruz)
 Municipio Zacualpan de Amilpas, Morelos
 Municipio San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala